Todos los hombres sois iguales es una frase hecha utilizada como título en:

 Todos los hombres sois iguales (1994), película española de Manuel Gómez Pereira.
 Todos los hombres sois iguales (1996-1998), serie de televisión española emitida por Telecinco.